

Sigle 
 Banca Popolare di Milano – banca italiana appartenente al gruppo Banco BPM
 Banca Popolare della Marsica – ex banca con sede ad Avezzano (AQ) 
 Battiti per minuto – frequenza in pulsazioni al minuto
 Business Performance Management
 Business Process Management
 Business Process Modeling
 Blocchi Precari Metropolitani

Codici 
 bpm – codice ISO 639-3 della lingua biyom

Altro 
 BPM (rivista) – rivista musicale 
 BPM Energy – energy drink di The Coca-Cola Company
 BPM Power – e-Commerce di BPM srl